ИС-9 - ошибочное обозначение проекта и опытных образцов советского тяжелого танка прорыва Т-10 модификаций Т-10Б/БК

ИС-9 - первоначальное обозначение советского опытного 82-мм самоходного миномёта С-13 образца 1942 года

Примечания